Ви́ктор Миха́йлович Гу́сев (, Москва, Российская империя — 23 января 1944, Москва, СССР) — русский советский поэт и переводчик, драматург, сценарист. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1942, 1946 — посмертно).

Биография 

Родился а в Москве в семье служащего.

В 1925—1926 учился в драматической студии при Московском Театре революции, в 1926—1929 годах — на Высших литературных курсах имени В. Я. Брюсова, после их реорганизации — на факультете литературы и искусства МГУ, который закончил в 1931 году. С 1927 года публиковал стихи, с 1935 года обратился к драматургии. В 1929 году выпустил первую поэтическую книгу «Поход вещей», раскритикованную В. В. Маяковским за «грошовый романтизм», который, вопреки утверждению последнего, не исключал, но подчеркивал революционный энтузиазм поэзии Гусева, вполне проявившийся и в его последующих сборниках («Герои едут в колхоз», 1931; «Слово бригадира», 1932; «Современники», «Гений», оба 1933; «Сыновья диктатуры», 1937; поэма «Стих», 1942) — и особенно в его текстах песен («Полюшко-поле», 1934, и др.). Печатался с 1927 года, с того же времени член Московского общества драматических писателей и композиторов и Производственного объединения молодых драматургов. Сблизился с журналом «Синяя блуза», писал сценарии для популярных в те годы «живых картин», различных массовых представлений, частушки, репризы, водевили и т. п. Идя в русле предельно актуализированной и политизированной, почти «газетной» советской драматургии ранних лет, Гусев в конце 1920-х годов пишет комедии «Американский житель» и «Закрытие Америки» (в соавторстве). Объездив в составе писательских бригад крупнейшие стройки страны (Кузнецкстрой, Уралмаш и др.), Гусев был заражен энергией индустриальных пятилеток. В 1935 году написал принесшую ему шумный успех пьесу «Слава», обошедшую почти все театры и самодеятельные коллективы страны, в которой поднял острые проблемы новой социалистической морали, долга и героизма. Следом появляются пьесы Гусева «Дружба» (1938), «Сын Рыбакова» (1940), «Москвичка», «Твоя песня» (обе 1942), символическая драма «Сыновья трех рек» (1944), в которых проявились свойственная Гусеву артистичность, умение выстроить несложный и увлекательный сюжет, непринужденно, даже по-опереточному празднично рассказать о серьезных социальных процессах — вкупе с романтически светлым восприятием жизни и неназойливой дидактичностью, сказывающейся как в пьесах о нравах сегодняшнего дня (с нескрываемой симпатией к открытым честным труженикам и презрением к «рвачам» и «чинушам»), так и в произведениях, посвященных теме преемственности революционных традиций («Сын Рыбакова»). Истинными шедеврами Гусева в этом плане оказались лирические комедии для молодежи «Весна в Москве» (1941; одноимённый фильм режиссёра И. Е. Хейфица, совместно с Н. Н. Кошеверовой, 1953) и «Свинарка и пастух» (одноимённый фильм режиссёра И. А. Пырьева, 1941; завершен в начале войны), а также киносценарий «В шесть часов вечера после войны» (одноимённый фильм режиссёра И. А. Пырьева, 1944). С конца июня 1941 В. М. Гусев — начальник литературного отдела Всесоюзного радиокомитета; пишет, помимо вышеназванных пьес, репортажи и драматические произведения для радио, патриотические стихотворения «Сестра» (1941), «Мать и сын» (1942) и др. Гусев оставил также переводы произведений Я. Купалы, Уйгуна, Айбека, Молланепеса, А. А. Лахути и других поэтов.

Популярности добился песнями; его «Полюшко-поле» (1934) на мелодию Л. К. Книппера (1933) стало известным во всём мире благодаря исполнению Ансамбля имени А. В. Александрова .

Публично поддерживал сталинские репрессии:

…Гнев страны в одном рокочет слове.
Я произношу его: расстрел.
Расстрелять изменников отчизны…
 Расстрелять во имя нашей жизни.
И во имя счастья — истребить.
 
Эти строки Виктора Гусева издали в «Литературной газете» 5 марта 1938 года.

Умер от гипертонического криза 23 января 1944 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 2).

Его именем названа улица во Внукове, на которой живёт его внук, спортивный комментатор Виктор Гусев.

Сочинения

Стихи 
 «Поход вещей». Стихи, 1929
 «Герои едут в колхоз», 1931
 «Слово бригадира», 1932
 «Современники», 1933
 «Сыновья диктатуры», 1937

Поэмы 
 «Гений» (1932)
 «Лётчик» (1939, неокончена)
 «Львовская тетрадь» (1939)

Тексты песен к фильмам 
 1935 — Аэроград
 1936 — Ударом на удар
 1937 — Неустрашимые; Как будет голосовать избиратель
 1939 — Трактористы; Слушай, говорит Москва
 1941 — Дочь моряка
 1941 — Свинарка и пастух (Песня о Москве)
 1942 — Александр Пархоменко
 1942 — Железный ангел

Пьесы 
 «Слава» (1936)
 «Дружба» (1938)
 «Весна в Москве» (1941)
 «Москвичка» (1942)
 «Твоя песня» (1942)
 «Сыновья трех рек» (1944)
 «Сын Рыбакова» (поставлен в 1953 году, опубликован в 1955 году; доработка В. В. Винникова)

Фильмография 
 1931 — Рядом с нами (совместно с М. И. Роммом)
 1932 — Моряки защищают Родину
 1933 — Конвейер смерти (Товар площадей) (совместно с М. И. Роммом и И. А. Пырьевым)
 1935 — Глюкауф
 1941 — Свинарка и пастух
 1944 — В 6 часов вечера после войны
 1953 — Весна в Москве
 1961 — Иван Рыбаков

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1942) — за сценарий фильма «Свинарка и пастух» (1941).
 Сталинская премия второй степени (1946 — посмертно) — за сценарий фильма «В шесть часов вечера после войны» (1944).
 орден «Знак Почёта» (31.1.1939).

Семья 
Жена — учительница Нина Петровна Степанова (1908—1987), впоследствии жена драматурга К. Я. Финна.

Сын — учёный Михаил Гусев (1934—2005). Внук — спортивный комментатор Виктор Гусев (р. 1955).

Дочь — Елена Гусева (р. 1940).

Источники

Ссылки 
 Энциклопедия «Кругосвет»
 Поэзия Московского университета

Писатели-соцреалисты
Русские поэты
Выпускники факультета литературы и искусства МГУ
Поэты-песенники СССР
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище